Decatur County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Decatur County (Georgia)
 Decatur County (Indiana)
 Decatur County (Iowa)
 Decatur County (Kansas)
 Decatur County (Tennessee)